Osny – miejscowość i gmina we Francji
 Osny – brazylijski piłkarz